Pelvi – sinonimo di bacino, struttura osteo-articolare situata all'estremità caudale del tronco
 Vincenzo Pelvi (1948) – arcivescovo cattolico italiano
 Vittorio Pelvi (1896 – ...) – calciatore italiano